Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3 (ang. FIBA 3x3 World Cup) – międzynarodowy turniej w koszykówce 3x3 organizowany przez Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA) dla męskich i żeńskich reprezentacji narodowych. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w sierpniu 2012 roku w greckich Atenach i uczestniczyły w nich 24 męskie i 24 żeńskie drużyny oraz 16 drużyn mieszanych. Potem zrezygnowano z turnieju w konkurencji mieszanej (mężczyzn i kobiet). Od 2016 mistrzostwa odbywają się co roku, a wcześniej co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła męska reprezentacja Serbii oraz żeńska reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

Mężczyźni

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii mistrzostw świata na podium stawało w sumie 10 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Serbia, która zdobyła złote medale mistrzostw 4 razy.

Stan na grudzień 2018.

Kobiety

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii mistrzostw świata na podium stawało w sumie 10 drużyn. Liderem klasyfikacji są Stany Zjednoczone, które zdobyły złote medale mistrzostw 2 razy.

Stan na grudzień 2018.

Mix

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii mistrzostw świata na podium stawały w sumie 3 drużyny. Liderem klasyfikacji jest Francja, która zdobyła złote medale mistrzostw 1 raz.

Stan na grudzień 2018.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) 

!